Darío Gómez puede referirse a:

 Darío Gómez: (1951) cantante colombiano.
 Darío Gómez Serrato: (1900 - 1985) poeta, músico, compositor y columnista paraguayo.